SMS Kronprinz kan syfta på:

 –  en pansarfregatt byggd för den Preussiska flottan år 1867
 – ett slagskepp av König-klass byggd för Kaiserliche Marine kort före första världskriget, senare omdöpt till Kronprinz Wilhelm